Coupe de France (franska cupen), kan avse:
Coupe de France (basket, damer) - franska cupen i basket för damer
Coupe de France (basket, herrar) - franska cupen i basket för herrar
Coupe de France (landsvägscykling, damer) - franska cupen i landsvägscykling för damer
Coupe de France (landsvägscykling, herrar, amatörer) - franska cupen i landsvägscykling för herrproffs
Coupe de France (landsvägscykling, herrar, proffs) - franska cupen i landsvägscykling för herramatörer
Coupe de France (cykelcross) - franska cupen i cykelcross för damer
Coupe de France (fotboll, damer) - franska cupen i fotboll för damer
Coupe de France - franska cupen i fotboll för herrar
Coupe de France (handboll, damer) - franska cupen i handboll för damer
Coupe de France (handboll, herrar) - franska cupen i handboll för herrar
Coupe de France (ishockey, herrar) - franska cupen i ishockey för herrar
Coupe de France (rugby league, herrar) - franska cupen i rugby league för herrar
Coupe de France (rugby union, herrar) - franska cupen i rugby union för herrar
Coupe de France (rullskridskohockey, herrar) - franska cupen i rullskridskohockey för herrar
Coupe de France (vattenpolo, damer) - franska cupen i vattenpolo för damer
Coupe de France (vattenpolo, herrar) - franska cupen i vattenpolo för herrar
Coupe de France (volleyboll, damer) - franska cupen i volleyboll för damer
Coupe de France (volleyboll, herrar) - franska cupen i volleyboll för herrar
Coupe de l'Outre-Mer de football - franska cupen i fotboll för Frankrikes utomeuropeiska områden